Qaiser ist der Familienname folgender Personen:

 Asad Qaiser (* 1968/1969), pakistanischer Politiker
 Jamal Qaiser (* 1972), pakistanisch-deutscher Buchautor, Geschäftsmann und Politikberater
 Sohail Qaiser (1963–2016), pakistanischer Squashspieler